Felix (Felix Henrik Valdemar Christian), greve av Monpezat, född den 22 juli 2002 i Köpenhamn, är andre son till Prins Joachim och Alexandra Christina, grevinna av Frederiksborg samt sonson till drottning Margrethe II av Danmark. Han har plats nummer åtta i den danska tronföljden, efter sin bror  Nikolai och före sin halvbror Henrik. Fram till 31 december 2022 var han prins av Danmark.

Biografi

Födsel 
Felix föddes den 22 juli 2002 på Rigshospitalet i Köpenhamn som andre son till prins Joachim och prinsessan Alexandra av Danmark. Han är således barnbarn till drottning Margrethe II av Danmark och hennes make prins Henrik av Danmark samt barnbarns barnbarn till kung Gustaf VI Adolf av Sverige. Han är drottning Margrethe II:s andra barnbarn.

Dop 
Felix döptes den 4 oktober 2002 i Møgeltønders kyrka i Sønderjylland av kunglig konfessionarius filosofie doktor Christian Thodberg. Hans fem faddrar är Christian Ahlefeldt-Laurvig, Oscar Davidsen Siesby, Damian Sibley, Martina Bent och Annick Boel. Det musikaliska verket "Dåbens Pagt", komponerat av Frederik Magle och tillägnat prins Felix, fick sin premiär vid dopet.

Uppväxt 
Hans föräldrar separerade i september 2004 och skilde sig den 8 april 2005 när Felix var två år gammal. Prinsessan Alexandra tituleras sedan paret skildes "grevinna av Frederiksborg" och bosatte sig efter skilsmässan i en villa på Østerbro i Köpenhamn, tillsammans med de barn som hon har med prins Joachim. Hon gifte om sig i 2007 med fotografen Martin Jørgensen. Prins Joachim gifte sig för andra gången med Marie Cavallier i 2008.

Anfäder

Referenser

Danska prinsar
Huset Laborde de Monpezat
Födda 2002
Levande personer
Män